Hermann Weißenborn oder Hermann Weissenborn ist der Name folgender Personen:

* Hermann Weißenborn (Philologe) (1813–1886), deutscher Philologe und Hochschullehrer 
 Hermann Weißenborn (Mathematiker) (1830–1896), deutscher Mathematiker
 Hermann Weissenborn (Instrumentenbauer) (1863–1937), deutsch-amerikanischer Instrumentenbauer
 Hermann Weißenborn (Musikpädagoge) (1876–1959), deutscher Musikpädagoge und Hochschullehrer 
 Hermann Weißenborn (Landrat) (1900–1945), deutscher Landrat